Ferdinand de Lesseps (1805-1894) diplomàtic i empresari francès.
 Plaça de Lesseps de Barcelona, batejada en honor seu el 1895.
 Estació de Lesseps en aquesta mateixa plaça.